strada nazionale 24 – strada nazionale italiana
 strada nazionale 24 – strada nazionale svizzera